Schiffer Pál (1911–2001) politikus
 Schiffer Pál (1939–2001) filmrendező, filmproducer, forgatókönyvíró